Гарньє (Вернер, Варен) I (; д/н — 973) — другий маркграф Валансьєну у 973 році.

Походження достеменно невідоме. За одним з припущень був сином або онуком Рудольфа, графа в Гаспенгау, що був в свою чергу сином Реньє II, графа Ено. Також мав родинні зв'язки з родом Матфридингів, представник якого Готфрід 958 року отримав графство Монс. 953 року Гарньє відомий як граф Цюльпіхгау, а 966 року — графом у Гаспенгау. У 959 або 963 році обміняв свої землі в Боде, поблизу абатства Ставело, на землі, якими абатство володіло в Нохасі, в Ейфельгау.

Близько 973 року після смерті маркграфа Аморі отримав від імператора Оттона II Валансьєнське маркграфство. Невдовзі вступив у протистояння з Реньє IV, що намагався повернути родинні землі. В цій боротьбі загинув у м. Перонн разом з братом Рено, графом Монсу. Останнє захопив Реньє IV, але маркграфство отримав Арнульф Камбрейський.

Примітки 

Правителі Європи X століття

Джерела 
 Vanderkindere L. Régnier IV // Biographie Nationale (Académie royale de Belgique). — Bruxelles: Établissements Émile Bruylant, 1907. — Vol. 19. — P. 879
 Warner, David A. (Translator), Ottonian Germany: The Chronicon of Thiermar of Merseburg, Manchester University Press, Manchester, 2001
Маркграфи Валансьєну